Bethania eller Betania er navnet på to lokaliteter i Bibelen; på østsiden af Oliebjerget: Bethania (Bibelen) - den nuværende landsby al-Eizariya på Vestbredden, og byen på den anden side af Jordanfloden, men kan også henvise til:

 Bethania (North Carolina) – et moravisk fællesskab fra 1759
 Bethania (Queensland) – en forstad til Brisbane, Australien
 Betania Kloster – i Georgien
 Bethania Rehabilitation Centre – i Kerala, Indien
 Bethania (Ceredigion) – en klynge gårde i Wales, hjemsted for Tŷ Nant-kildevand

Personer 
 Bethania Almánzar (født 1987) – dominikansk volleyballspiller
 Bethania de la Cruz (født 1989) – dominikansk volleyballspiller
 Maria Bethânia (født 1946) – brasiliansk sangerinde

Se også 
 Béthanie
 Bethany